Yzeron bezeichnet

 Yzeron (Rhône), französische Gemeinde im Département Rhône
 Yzeron (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Rhône

Siehe auch:
 Izeron